Mistrzostwa świata w boksie 1993 odbywały się w dniach 7 - 16 maja 1993 roku w Hakametsän jäähalli w mieście Tampere w Finlandii.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 

Mistrzostwa świata w boksie
1993 w boksie